

Armi 
 Browning Arms Company – produttore di armi statunitense
 .50 Browning Machine Gun – un calibro per mitragliatrice pesante
 Browning HP – pistola semiautomatica statunitense

Mitragliatrice Browning 
 Colt-Browning M1895 – mitragliatrice statunitense degli ultimi anni dell'800
 Browning M1917 – mitragliatrice pesante (HMG) statunitense
 M1918 Browning Automatic Rifle – fucile mitragliatore statunitense
 Browning M1919 – mitragliatrice media (HMG) statunitense
 Browning M1921 – mitragliatrice calibro .50 (MG) statunitense
 Browning M2 – mitragliatrice pesante (HMG) statunitense
 Ręczny karabin maszynowy Browning wz. 1928 o solo Rkm wz. 28 – versione polacca della succitata mitragliatrice leggera M1918 BAR

Persone 
 Cecil Browning (1883-1953) – tennista britannico
 Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) – poetessa inglese, moglie del poeta Robert Browning
 Emily Browning (1988) – attrice australiana
 Frank Browning (1882-1957) – marinaio ed esploratore britannico
 Frederick Browning (1896-1965) – generale britannico
 John Browning (1855-1926) – progettista statunitense
 John Browning (1933-2003) – pianista statunitense
 Kurt Browning (1966) – pattinatore artistico su ghiaccio canadese
 Robert Browning (1812-1889) – poeta e drammaturgo britannico, marito della poetessa Elizabeth Barrett Browning
 Tod Browning (1880-1962) – regista e sceneggiatore statunitense
 Tyias Browning (1994) – calciatore inglese

Geografia

Antartide 
 Monte Browning – montagna nella terra della regina Victoria, in Antartide
 Passo di Browning – passo di montagna dell'Antartide

Canada 
 Browning – comunità non incorporata del Saskatchewan
 Browning N. 34 – comune rurale del Saskatchewan

Stati Uniti d'America 
 Browning – in California
 Browning – villaggio della contea di Schuyler, in Illinois
 Browning – città della Contea di Linn, in Missouri
 Browning – città della contea di Glacier, in Montana
 Browning – comunità non incorporata della contea di Smith, in Texas
 Browning – città fantasma e comunità non incorporata della contea di Jackson, in Virginia Occidentale
 Browning – città della contea di Taylor, in Wisconsin

Altro 
Browning – videogioco del 1992 per PC Engine